Буа:

 Буа — ж.-д. станция в г. Буинск (Татарстан).
 Буа — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Шаранта Приморская.
 Буа — озеро в Северо-Западных территориях в Канаде.
 Буа, Дезире (1856—1946) — французский ботаник, садовод, агроном, профессор сельского хозяйства.
 Буа, Сесиль (род. 1971) — французская актриса.
 Буа, Татьяна (род. 1990) — аргентинская теннисистка.
 Буа-де-ла-Пьер — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Буа-дю-Казье — бывшая угольная шахта в Шарлеруа, район Марсинель, Бельгия.
 Буа-ле-Парньи — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.